Куйтун — название географических объектов:

Россия 
 Куйтун — посёлок городского типа, административный центр Куйтунского района Иркутской области.
 Куйтун — село в Тарбагатайском районе Бурятии.
 Куйтун — село в Краснокаменском районе Забайкальского края.
 Куйтун — посёлок в Шелеховском районе Иркутской области.
 Куйтун (приток Иркута) — левый приток реки Иркут (бассейн Ангары).
 Куйтун (приток Манзурки) — правый приток реки Манзурка (бассейн Лены).
 Куйтун (приток Чачи) — левый приток реки Чача (бассейн Шилки).
 Куйтунка — река в Тарбагатайском районе Бурятии. Правый приток Селенги.

Китай 
 Куйтун (река, впадает в Эби-Нур) — река в Китае, впадает в озеро Эби-Нур.
 Куйтун — город в Китае.